Смит има више значења:
 Округ Смит (Канзас), је округ у америчкој савезној држави Канзас
 Округ Смит (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Смит (Тексас), је округ у америчкој савезној држави Тексас

Особе 
 Џорџ Смит (физичар), амерички научник и проналазач
 Џош Смит
 Адам Смит, је шкотски економиста и филозоф
 Адријан Смит, гитариста хеви метал бенда Ајрон мејден
 Алекс Смит,
 Алексис Смит,
 Бен Смит,
 Бенџамин Смит,
 Беси Смит,
 Вил Смит, амерички глумац и хип-хоп певач
 Вилијам Смит,
 Витни Смит,
 Де Смит,
 Девин Смит, амерички кошаркаш
 Едвард Џон Смит,
 Едмунд Кирби Смит,
 Ерон Смит,
 Ијан Смит, био је премијер Британске крунске колоније Јужна Родезија
 Јардли Смит, америчка глумица
 Кевин Смит,
 Конрад Смит,
 Кортни Торн Смит,
 Мајк Смит, амерички хокејаш
 Меги Смит, британска филмска, позоришна и телевизијска глумица
 Мет Смит,
 Норман Кемп Смит,
 Пети Смит, је америчка певачица, песникиња и уметница
 Роберт Смит (музичар), певач групе Кјур
 Рутгер Смит,
 Саманта Смит,
 Сонја Смит, венецуеланско-америчка глумица
 Сопи Смит, амерички криминалац
 Стен Смит, амерички тенисер
 Стив Смит,
 Том Роб Смит,
 Хана Смит,
 Хамилтон О. Смит
 Хејден Смит,
 Хуан Смит,
 Чарлс Смит,
 Чед Смит,
 Џесика Смит,
 Џеј Ар Смит,
 Џејда Пинкет Смит,
 Џозеф Смит,
 Џонатан Рајли Смит,
 Џорџ Смит,
 Џеј Ар Смит, је амерички кошаркаш